Митчелл, Сайлас Уэйр:
 Митчелл, Сайлас Уэйр (1829—1914) — американский врач, лечивший нервнобольных усиленным питанием.
 Митчелл, Сайлас Уэйр (род. 1970) — американский актёр, часто играющий роли неуравновешенных личностей.